Yellow Cup 2006 steht für folgende Handballturniere:

 Yellow Cup Januar 2006, 34. Yellow Cup
 Yellow Cup Dezember 2006, 35. Yellow Cup